Sankt Pers socken kan syfta på:
Sankt Pers socken, Uppland
Sankt Pers socken, Östergötland